Serkowitzer Straße steht für:

 Serkowitzer Straße, Straße im Stadtteil Kaditz von Dresden, siehe Liste der Straßen und Plätze in Kaditz
 Serkowitzer Straße (Radebeul), Straße in Radebeul